Trzy Gracje – boginie wdzięku, piękna i radości
 Trzy Gracje – obraz Rafaela
 Trzy Gracje – obraz Rubensa
 Trzy Gracje – rzeźba Canovy
 Trzy Gracje – rzeźba w Bydgoszczy